W Grupie I eliminacji do Euro 2020 brały udział następujące zespoły:

Tabela

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona UEFA 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020